Fabriciana erispallida är en fjärilsart som beskrevs av Collier 1933. Fabriciana erispallida ingår i släktet Fabriciana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
erispallida